Charles Malapert – astronomo belga
Cratere Malapert – cratere lunare